Kirtland ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kirtland (New Mexico)
 Kirtland (Ohio)

Kirtland ist der Familienname von:

 Dorrance Kirtland (1770–1840), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jared Potter Kirtland (1793–1877), US-amerikanischer Arzt und Naturforscher

Siehe auch:

 Kirtland Safety Society
 Kirtland Temple